Camaleón puede referirse a:

 la familia Chamaeleonidae de reptiles del Viejo Mundo, característicos por su capacidad de cambiar de color;
 el falso camaleón (Anolis porcatus), un reptil del Nuevo Mundo que posee esa misma capacidad, aunque no está emparentado con los verdaderos camaleones;
 por extensión, a cualquier iguana;
 al ave Falco sparverius, también conocida como halconcito colorado;
 a la planta Carlina acanthifolia, también llamada carlina, de la familia de las asteráceas;
 a la planta Carlina acaulis, también llamada cardo dorado, de la familia de las asteráceas;
 a la constelación Chamaeleon, visible en el cielo del hemisferio sur;
 Camaleón, canción de la banda argentina Soda Stereo, del álbum musical Dynamo
 al camaleón, una partícula elemental hipotética;
 a Dmitri Smerdyakov, el Camaleón, un personaje de ficción de Marvel Comics, enemigo de Spider-Man
 a Camaleón, localidad en Cantabria;
 a Camaleón Ediciones, editorial española;
 el pan camaleón, un pan típico de Venezuela.